Häuselbach ist ein Gewässername:

 Häuselbach (Anzbach), rechter Zufluss des Anzbachs in Maria Anzbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Häuselbach (Hürbe), linker Zufluss der Hürbe in Hürben, Gemeinde Giengen an der Brenz, Ostalbkreis, Baden-Württemberg